Unter der Bezeichnung Rallye de France wurden zwei verschiedene französische Rallyes in der Rallye-Weltmeisterschaft ausgetragen:

 die Rallye Korsika bis 2008
 die Rallye Frankreich seit 2010